Vine (app), een mobiele app van Twitter waarmee korte video's gemaakt kunnen worden
 Vine (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik
 Vine (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi